A prova da pistola livre a 50 m masculino do tiro dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputada no dia 12 de agosto no Hall de Tiro de Pequim. 

Nesta prova, seis séries de 10 tiros são realizadas na fase classificatória. Os oito melhores atiradores avançam para a final, onde é realizada mais uma série de 10 tiros. Conquista o ouro o atirador que tiver a maior pontuação somando os resultados da classificatória e da final.

Medalhistas 

Nota: Kim Jong-su, da Coreia do Norte, originalmente tinha ganho a medalha de prata, mas utilizou uma substância proibida e o COI retirou-lhe a medalha.

Qualificação 

 DSQ: Desclassificado

Final 

 DSQ: Desclassificado
 SO: Desempate (Shoot-off)

Referências 
 

Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008